Arnafell kan syfta på följande platser:

Island 

 Arnarfell hið Mikla, berg, Suðurland, 
 Arnarfell hið Litla, berg, Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar